Rajd Wielkiej Brytanii 2013 był 13 rundą Rajdowych Mistrzostw Świata 2013. Odbył się w dniach 14 listopada-17 listopada 2013 roku.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Wyniki

Klasyfikacja końcowa sezonu 2013

Kierowcy

Producenci

Przypisy 

2013
Wielka Brytania
2013 w Wielkiej Brytanii